Chebel est un patronyme d'origine algérienne porté par :
 Malek Chebel (1953-2016), anthropologue, philosophe et islamologue algérien.
 Fathi Chebel (1956-), footballeur franco-algérien.
 Ariane Chebel d'Appollonia (1962-), historienne française.
 Mayrina Chebel, chanteuse française.

Toponymie 
 Chebel : localité de la commune de Yakouren en Algérie.

Homonymie de patronyme
Patronyme algérien